Alberto Franceschini ist der Name folgender Personen:

* Alberto Franceschini (Terrorist) (* 1947), Mitgründer der italienischen linksextremen Terrororganisation Rote Brigaden (Brigate Rosse)
 Alberto Franceschini (Astronom), italienischer Astronom